W Polsce 
 Świdnica – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim
 Świdnica – wieś w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Świdnica – przysiółek w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Świdnica – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim
 Świdnica – gmina wiejska w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim
 Świdnica – dawna gromada w powiecie świdnickim
 Świdnica – dawna gromada w powiecie zielonogórskim

 W Ukrainie
 Świdnica – wieś na Ukrainie (rejon jaworowski)

Cieki wodne 
 Świdnica – rzeka, dopływ Kostrzynia
 Świdnica – potok, dopływ Sołotwy

Pozostałe 
 Lądowisko Świdnica – lądowisko sanitarne w Świdnicy
 MKS Świdnica – polski kobiecy klub siatkarski ze Świdnicy
 PKS Świdnica – przewoźnik obsługujący linie osobowe i towarowe do wielu miast w Polsce

Zobacz też 
 Nowa Świdnica
 Powiat świdnicki (województwo dolnośląskie)
 Polonia Świdnica
 Świdnica Kraszowice
 Świdnica Miasto
 Świdnica Polska
 Świdnica Przedmieście